Grezsa Ferenc (1932–1991) irodalomtörténész, kritikus
Grezsa Ferenc (1957) orvos, pszichiáter, országgyűlési képviselő